Karl von Nassau-Usingen ist der Name folgender Personen:
* Karl (Nassau-Usingen) (1712–1775), Fürst von Nassau-Usingen
 Karl Wilhelm (Nassau-Usingen) (1735–1803), Fürst von Nassau-Usingen und von Nassau-Saarbrücken